Лос Куатитос има више значења:

 Лос Куатитос, Сиберија Трес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Куатитос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику